Tiszaújváros beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Tiszaújváros
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tiszaújváros
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tiszaújváros